Manuel Piedrahíta Toro (Baena, Córdoba, 1934) es un periodista español.

Trayectoria 
Titulado por la Escuela de Periodismo, activo profesionalmente desde la década de 1960. En sus inicios profesionales trabajó para la Agencia de noticias EuropaPress, medio al que seguirían el Diario Pueblo y el Nuevo Diario ya en la década siguiente. En 1972 publicó un libro con repercusión en el ámbito académico, titulado Periodismo: Carrera universitaria con prólogo de Luis María Anson.

En 1981 fue director de informativos de Radio Nacional de España y posteriormente pasa a Televisión española, como corresponsal en Bonn entre 1982 y 1986.

Crítico gastronómico y disertador en charlas así como impartiendo conferencias en aspectos relacionados con la gastronomía y con la Semana Santa entre otros.

Además es presidente de la Federación Andaluza de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (FECOAN) así como presidente de la Cofradía Amigos del Olivo en Baena.

Autor de varios libros, en 2009 publicó la novela El olivar de las ánimas.

Referencias 

Periodistas de la provincia de Córdoba (España)
Periodistas de televisión de España
Corresponsales y enviados especiales de España
Nacidos en Baena